Nango ou Nangō peut désigner :

Burkina Faso 
 Nango-Foulcé, la commune rurale située dans le département de Zogoré
 Nango-Yarcé, la commune rurale située dans le département de Zogoré

Japon 
 Nangō dans la préfecture de Miyazaki, district de Minaminaka ;
 Nangō dans la préfecture de Miyazaki, district de Higashiusuki ;
 Nangō dans la préfecture d'Aomori ;
 Nangō dans la préfecture de Fukushima ;

Toponymie